Porážka může být:
synonymum pro slovo prohra
prohra ve válce
sportovní prohra
porážka zvířat – odborně provedené usmrcení hospodářského zvířete

Externí odkazy